Preusmjeri Nacrt:Rede Tupi